Fulton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fulton County (Arkansas)
 Fulton County (Georgia)
 Fulton County (Illinois)
 Fulton County (Indiana)
 Fulton County (Kentucky)
 Fulton County (New York)
 Fulton County (Ohio)
 Fulton County (Pennsylvania)